Михаи́л Герасиме́нко:
 Герасименко, Михаил Корнеевич (1922—1976) — Герой Советского Союза.
 Герасименко, Михаил Петрович (1902—1961) — советский украинский историк-экономист и педагог, д. э. н.